El término Cancabchén, Kancabchén o Kankabchén puede hacer referencia a:

 Cancabchén, una población localizada en el municipio de Hopelchén, Campeche, México;
 Cancabchén Casares una hacienda localizada en el municipio de Mérida, Yucatán, México;
 Kancabchén o Kankabchén Molina, una hacienda localizada en el municipio de Cansahcab, Yucatán, México;
 Kancabchén, comisaría del municipio de Dzoncauich, Yucatán, México;
 Kancabchén, una hacienda localizada en el municipio de Halachó, Yucatán, México;
 Kancabchén, una hacienda localizada en el municipio de Homún, Yucatán, México;
 Kancabchén, una hacienda localizada en el municipio de Mama, Yucatán, México;
 Kancabchén, una hacienda localizada en el municipio de Mayapán, Yucatán, México;
 Kancabchén, una hacienda localizada en el municipio de Motul, Yucatán, México;
 Kancabchén, una población localizada en el municipio de Tunkás, Yucatán, México;
 Kancabchén, una población localizada en el municipio de María Morelos, Quintana Roo, México;
 Kancabchén Ucí, una hacienda localizada en el municipio de Motul, Yucatán, México;
 Kankabchén, una población localizada en el municipio de Hocabá, Yucatán, México;
 Kankabchén, una población localizada en el municipio de Seyé, Yucatán, México;
 Kankabchén o Kankabchén Cantón, una hacienda localizada en el municipio de Tixkokob, Yucatán, México;
 Kankabchén Gamboa, una hacienda localizada en el municipio de Baca, Yucatán, México;
 Kankabchén de Valencia, una hacienda y población localizada en el municipio de Sudzal, Yucatán, México.